Robotman  – nome di due personaggi dei fumetti DC Comics
 Robert Crane  – supereroe della Golden Age della DC Comics e membro della All-Star Squadron
 Cliff Steele  – supereroe della DC Comics e membro della Doom Patrol
 Robotman  – striscia a fumetti statunitense di Jim Meddick, successivamente rinominata Monty